Habeck ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Habeck (1925–2007), deutscher Mediziner
 Fritz Habeck (1916–1997), österreichischer Schriftsteller
 Janine Habeck (* 1983), deutsches Fotomodell
 Joachim Otto Habeck, deutscher Geograph und Ethnologe
 Michael Habeck (1944–2011), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Reinhard Habeck (* 1962), österreichischer Autor, Comiczeichner und Cartoonist
 Robert Habeck (* 1969), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Schriftsteller 

Siehe auch: 
 Habecker